Ford Taurus peut désigner :
 Ford Taurus, un modèle d'automobiles du constructeur américain Ford lancé en 1985 ;
 Ford Taurus ou Ford Taurus de première génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, lancé en 1985 ;
 Ford Taurus ou Ford Taurus de deuxième génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, lancé en 1991 ;
 Ford Taurus ou Ford Taurus de troisième génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, lancé en 1995 ;
 Ford Taurus ou Ford Taurus de quatrième génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, lancé en 1999 ;
 Ford Taurus de cinquième génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, pour les années modèles 2008 et 2009 ;
 Ford Taurus de sixième génération, un modèle d'automobiles produit par Ford, pour l’année modèles 2010 ;
 Ford Taurus, une voiture full-size produite en Chine par Ford ; 
 Ford Taurus X ou Ford Taurus de troisième génération, un modèle de crossover produit par Ford, lancé en 2005.

Ne pas confondre avec 
 Ford Taunus, une voiture familiale vendue par Ford de 1939 à 1994
 Ford Taunus TC, une gamme de grandes voitures familiales vendues par Ford de 1970 à 1982

Taurus
Homonymie d'automobile